Statte ima više značenja:
 Statte, Macerata
 Statte, Taranto